Озер Абрамович Финкельштейн (21 сентября 1863, Ковно — 28 сентября 1932, Каунас) — юрист, еврейский общественный деятель.

Биография 
Родился в Ковно 8 сентября (по старому стилю) 1863 года в семье Абрама-Меера Лейзеровича Финкельштейна (1837—?), уроженца Жеймы, и Хаси (Хасы) Лейзеровны Гинзберг (1843—?). Ребёнком жил в Оренбурге, где его отец был раввином и духовным главой еврейской общины. В 1884 году окончил Ковенскую гимназию. В 1888 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Занимался частной адвокатской практикой в Каунасе.

В 1889—1905 годах занимался адвокатской практикой в Ковно. В 1905 году выслан из Ковно в Вильнюс под надзор полиции за активную общественную деятельность и незаконное распространение литературы. До первой мировой войны создал в Литве «Страховое общество на случай смерти» (был его учредителем и председателем)

В 1918 году вернулся в Литву и к адвокатской практике, вице-президент Коллегии адвокатов в Каунасе. После Первой мировой войны был заместителем председателя Совета еврейской нации, действовавшем в Каунасе. Представлял интересы евреев в Учредительном, Втором и Третьем Литовских Сеймах. Член Комитета обороны Литвы, образованного осенью 1920 года литовским правительством и Учредительным Сеймом. Подписал в конце октября 1920 года вместе с М. Слежевичем и М. Круповичем обращение Комитета обороны, призывая «всех к оружию!» и вступать добровольцами в армию или в отряды «шаулисов» (стрелков). Член «Общества ремесленного труда». Основатель первой еврейской школы в Литве. Юрисконсульт совета и правления Литовского коммерческого банка.

Публицист. Сотрудничал с литовскими и еврейскими периодическими изданиями, собирал и публиковал еврейский фольклор.

В 1984 его останки перезахоронены на еврейском кладбище в Вильнюсе.

Семья 
 Первая жена (с 17 июля 1890 года) — Шифра (София) Моисеевна Брамсон (1868—?), сестра адвоката и общественного деятеля Леонтия Моисеевича Брамсона. Дети — Эстелла (1891), Алина (1893), Элька (1896), Эммануил (1902).
 Вторая жена? (с 1920) —  Берта Левин (?—28 октября 1941, Каунас), преподаватель игры на фортепьяно у детей Финкельштейна от первого брака.
 Дочь — Нина Финкельштейн (1920—после 1946, Канада)

Ссылки 
 Finkelšteinas Ozeras, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 18.
 Finkelšteinas Ozeris, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1955, t. 6, p. 269.
 Bendikaitė E., Finkelšteinas Ozeris, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920—1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 140—142.
 Bendikaitė E., Finkelšteinas Ozeris, Lietuvos Lietuvos Respublikos Seimų I (1922—1923), II (1923—1926), III (1926—1927), IV (1936—1940) narių biografinis žodynas, sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius, 2007, p. 254—256.
 Вспоминая еврейских юристов
 The Life of Nina Finkelstein. Recollections of a friend

Примечания 

Выпускники Ковенской гимназии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Деятели еврейских общественных организаций
Общественные деятели Российской империи
Члены Сейма Литвы
Похороненные на Еврейском кладбище в Жалякальнисе